Роллстон:

 Роллстон — город в округе Селуин региона Кентербери, на Южном острове Новой Зеландии.
 Роллстон, Джереми (род. 1972) — австралийский бобслеист, пилот, выступавший за сборную Австралии.